Jméno a příjmení Armen Nazarjan se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Armen Nazarjan (1982) (* 1982) – arménský zápasník – judista
 Armen Nazarjan (1974) (* 1974) – arménský zápasník – klasik od roku 1997 reprezentující Bulharsko